

Patronymie 
 Karl von Heim (1820-1895), ancien maire d'Ulm, royaume de Wurtemberg;
 Karl Heim (1874-1958), théologien allemand ;